Shaxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaxi (ort), Guizhou, 
 Shaxi Zhen, socken, Fujian, 
 Shaxi (socken i Kina, Zhejiang), 
 Shaxi (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar